Linie G steht für folgende U-Bahn-Linien:
 Linie G, bis 1966 der Name der U-Bahn-Linie U9 (Berlin)
 U-Bahn-Linie G (New York City), Linie der New York City Subway, Vereinigte Staaten